Molekulska formula -{C19H27NO}- se može odnositi na:

 Ciprefadol
 Pentazocin